Das Lenzerheide Open 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Lenzerheide. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 20. bis 28. Juni 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Vaz/Obervaz